Mike McNeill (1966-), ancien joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Mike McNeill (1988-), joueur de football américain ;